Miraculum (przedsiębiorstwo)
 Fabryka Kosmetyków „Miraculum”
 Miraculum: Biedronka i Czarny Kot